Sun Valley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sun Valley (Arizona)
Sun Valley (Californië), een wijk van Los Angeles
Sun Valley (Idaho)
Sun Valley (Nevada)
Sun Valley (Pennslyvania)
Sun Valley (Texas)